Bentonyx es un género extinto de rincosáuridos del Triásico medio encontrado en lo que ahora es Inglaterra.

El holotipo es un cráneo, el ejemplar BRSUG 27200, inicialmente atribuido al género Fodonyx, encontrado en Devon, en la formación Otter Sandstone (Anisiense), y fue originalmente asignado a Rhynchosaurus spenceri

Taxonomía 
Este nuevo género se ha erigido en honor al paleontólogo especialista en rincosáuridos Mike Benton.

Cladograma basado en Langer et al. (2010):

Referencias 

Fósiles de Europa
Archosauromorpha
Fósiles del Triásico